zeil (molen), windvangend onderdeel van een windmolen
zeil (schip), windvangend onderdeel van een zeilboot
zeil (vloerbedekking), vorm van vloerbedekking
Zeil am Main, een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Zeil (Frankfurt am Main), grote winkelstraat in de Duitse stad Frankfurt am Main
zeildoek, een soort stof

Personen met de achternaam Zeil
Piet van Zeil, een Nederlands politicus

Zeilen
zeilen (varen), een vaartechniek en sport
modelzeilen, over het varen met modelzeilboten 
Zeilen (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
Zeilrecord, snelheidsrecords